Hrvatska:
 Prapatnica, naselje u općini Seget
 Prapatnica (Vilaja), najviši vrh Vilaje